Le lundi  est le  de l'année 1890.

Naissances 
 Charles Saumagne (mort le ), archéologue, avocat et historien français
 Joan Casanovas (mort le ), avocat et homme politique catalaniste
 Vsevolod Abramovitch (mort le ), pionnier de l’aviation russe
 Assunta Viscardi (morte le ), enseignante italienne
 Karl Biedermann (mort le ), commandant de la Heimwehr autrichienne, major de la Wehrmacht allemande puis membre de la Résistance allemande au nazisme
 Martinus Thomsen (mort le 8 mars 1981), auteur danois, philosophe et mystique

Décès 
 John Henry Newman (né le ), ecclésiastique, théologien et écrivain britannique

Autres événements 
 Le musée royal des beaux-arts d'Anvers ouvre ses portes

Voir aussi 
 11 août et août 1890